BTG Pactual, banco de investimento brasileiro.
BTG Pulp & Paper Sensors AB, indústria sueca de máquinas.

Desambiguações de siglas